Anna Francouzská nebo Anne de Beaujeu (francouzsky: Anne de France, 3. dubna 1461 Genappe – 14. listopadu 1522 Chantelle) byla francouzská princezna a regentka Francie. Pocházela z královské dynastie Valois.

Životopis 

Byla dcerou francouzského krále Ludvíka XI. a jeho druhé manželky Šarloty Savojské. V dětství byla zasnoubena s vévodou Mikulášem Lotrinským, který však v roce 1473 zemřel. Ve stejném roce se vdala Anna za vévodu Petra II. Bourbonského, který byl o více než 20 let starší. Následně se zhoršovalo zdraví jejího otce a on stanovil Annu a jejího manžela za regenty za neplnoletého Annina bratra dauphina Karla. Francouzský král Ludvík XI. zemřel v roce 1483 a Anna se stala regentkou Francie.

Doba regentství trvala od roku 1483 až do roku 1491. Během tohoto regentství byla Anna nucena bojovat o moc a vládu nad Francií. K jejím největší odpůrcům patřil jak vévoda orleánský (pozdější francouzský král Ludvík XII.), tak mnoho dalších šlechticů. Ambice některých šlechticů ve Francii vedly k rozpoutání tzv. šílené války mezi regenty a nespokojenou protistranou. Tato válka byla ukončena v roce 1488. V důsledku této války ztratilo Bretaňské vévodství svou samostatnost a stalo se součástí francouzské koruny.

V roce 1491 se její bratr Karel VIII. oženil s Annou Bretaňskou a Anna ztratila veškerou skutečnou moc. S manželem měli dvě děti:

 1. Karel (1476–1498), hrabě z Clermontu, svobodný a bezdětný
 2. Zuzana Bourbonská (10. 5. 1491 Châtellerault – 28. 4. 1521 tamtéž)
 ⚭ 1505 Karel III. Bourbonský (17. 2. 1490 Montpensier – 6. 5. 1527 Řím)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Bourboni
Francouzské princezny
Bourbonské vévodkyně
Francouzští regenti
Regentky
Francouzské spisovatelky 16. století
Francouzští spisovatelé 16. století
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzské osobnosti 16. století
Narození v roce 1461
Narození 3. dubna
Úmrtí v roce 1522
Úmrtí 14. listopadu
Pohřbení v klášteře Souvigny
Ženy